Брестпроєкт — інститут дизайну в Бресті. Розміщений на вул. Пушкінська, 16/1.

Історія 
Заснований як брестський офіс дизайну "Брестпроєкт" на підставі рішення Брестського обласного виконавчого комітету від 8 грудня 1945 року, прийнятого при відділенні в справах будівництва та архітектури Брестського обласного виконавчого комітету. В завдання "Брестпроєкту" входило будівельне проєктування (архітектурне, архітектурно-будівельне, санітарно-технічне) міст, регіональних центрів, муніципальних та промислових підприємств Брестської області, виконання геологічних робіт, топографічних знімків, розробка проєктних рішень, технічних проєктів, робочих креслень, авторський нагляд на будівельних майданчиках за виконанням проєктів. 

Наприкінці листопада 1948 р. наказом Ради міністрів БРСР №1622 від 28 листопада 1948 року та наказом Управління в справах будівництва та архітектури при РМ БРСР від 30 листопада 1948 р. Брестський областний дизайн-офіс був перетворений у філію Білоруського державного проєктного інституту "Білдержпроект" Міністерства комунальної економіки БРСР. У функції філіалу почала входити реалізація проєктування. 

11 серпня 1959 р. філія була передана у розпорядження Брестського регіонального виконавчого комітету та стала відомою як "Брестський регіональний офіс з проєктування сільського та міського будівництва" ("Облпроект") Виконавчого комітету Брестської обласної ради робітничих депутатів.  

12 травня 1966 р. "Облпроект" був переведений в розпорядження білоруського державного проєктного інституту "Білдержпроект" та отримав назву "Брестські регіональні дизайнерські майстерні", функції майстерень залишалися незмінними. У майстерні входили: відділ архітектури та дизайну, відділ архітектури та планування, видавничий відділ, дорожній відділ, геологічний сектор, планований відділ та бухгалтерія. Брестським регіональним дизайн-майстерням був безпосередньо підпорядкований Барановицький архітектурно-дизайнерський відділ, який не має самостійного балансу.   

22 серпня 1969 р. Брестські дизайнерські майстерні "Білдержпроекту" перейменовані на Брестський філіал інституту "Білдержпроект". У структуру філіалу входили архітектурно-планувальна майстерня, три архітектурно-конструкторські майстерні (одна з них у Барановичах), майстерня сільського дизайну, відділ пошуку, відділ ІТІ, технічний відділ, планово-виробничий відділ, відділ оформлення та видачі проєктної документації та бухгалтерії.    

26 грудня 1974 р. на базі філії створено Брестський обласний дизайнерський інституту комплексного проєктування об'єктів житлово-цивільного призначення "Брестгромадянпроект", який підпорядковувався у своїй діяльності Виконавчому комітету Брестської обласної ради народних депутатів.  В структуру інституту входили чотири архітектурно-конструкторські майстерні (одна з них у Барановичах), відділ кошторису та проєктів організації будівництва, відділ автоматизації проєктування, відділ інженерних пошуків, відділ механізації проєктних робіт та випуску проєктів, група навчання проектуванню, технічний відділ, планово-виробничий відділ.     

1 січня 1997 р. обласний проєктний інститут "Брестгромадпроект" перетворений у відкрите акціонерне товариство "Інститут комплексного проєктування об'єктів будівництва" м. Брест.      

З 1 липня 2005 року на базі архітектурно-дизайнерської майстерні № 3 у Барановичах створено Барановицьку філію ВАТ "Брестпроект".

Структура 
У структуру інституту входять два архітектурно-дизайнерські відділи, інженерний сектор, відділ кошторису та проєктів організації будівництва, відділ інженерних пошуків, технічний відділ, планово-виробничий відділ, відділ випуску, відділ інженерних послуг в будівництві, служба кадрів, юридична служба, сектор управління якістю, бухгалтерія, економічний відділ.

Підприємства Берестя